

Cinema
I Want Your Love – film del 2012 diretto da Travis Mathews

Musica
I Want Your Love – singolo degli Chic del 1979
I Want Your Love – album di Brenda K. Starr del 1987
I Want Your Love – singolo dei Transvision Vamp del 1988
I Want Your Love – singolo delle Atomic Kitten del 2000
I Want Your Love – brano dei French Affair del 2000
I Want Your Love – brano di Eduard Romanyuta in gara all'Eurovision Song Contest 2015